Anhängewagen steht für:

 Anhängewagen (Verkehrsrecht), in Österreich eine  Fahrzeugklasse für Anhänger 
 Beiwagen (Bahn) (Anhänge[r]wagen), ein antriebsloser Wagen einer Straßenbahn oder Eisenbahn

Siehe auch:
 Anhänger (Begriffsklärung) – ein Überblick